Алекса́ндр Алекса́ндрович Глазуно́в:
 Глазунов, Александр Александрович (1891—1960) — советский учёный. 
 Глазунов, Александр Александрович — советский и российский учёный, сын первого.